Ślepowrony peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Ślepowrony, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Ślepowrony, village du powiat de Płońsk